

Заозерний — село, Павлодарський район, Павлодарська область

Заозерний — щитовий вулкан на півострові Камчатка
 Заозерний — хребет на Південному Уралі
 Заозерний — місто, Рибинський район, Красноярський край
 Заозерний — селище, Бійський район, Алтайський край
 Заозерний — селище, Брединський район, Челябінська область
 Заозерний — селище, Західнодвінський район, Тверська область
 Заозерний — селище, Ішимський район, Тюменська область
 Заозерний — селище, Копейський міський округ, Челябінська область
 Заозерний — селище, Няндомський район, Архангельська область
 Заозерний — селище, Октябрський район, Амурська область
 Заозерний — селище, Петропавловськ-Камчатський міський округ, Камчатський край
 Заозерний — селище, Селенгинський район, Бурятія
 Заозерний — селище, Сортавальський міський округ, Карелія
 Заозерний — селище, Уйський район, Челябінська область
 Заозерний — селище, Юргинський округ, Кемеровська область